Зденька Ваврова (, ) — чешский астроном, первооткрывательница астероидов.

Биография 
В 1975-1995 годах работала в обсерватории Клеть, начав как ассистентка её руководителя Антонина Мркоса.
В период с 1978 по 1991 год она обнаружила в общей сложности 115 астероидов и одну комету. Первоначально этот объект наблюдался как астероид, не проявляя кометной активности, и получивший временное обозначение 1983 JG. Однако позднее, изображения, сделанные Чарльзом Ковалем, показали наличие вокруг него газопылевой оболочки — комы. Комета получила название в честь обоих астрономов 134P/Коваля — Вавровой.

В знак признания заслуг Зденьки Вавровой один из астероидов был назван в её честь — (3364) Зденька.

См. также 
 Эмил Бухар
 Михал Кочер
 Зденек Моравец

Примечания 

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Чехии
Женщины-астрономы
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет